Butenop ist der Familienname folgender Personen:

 August Butenop (1788–1807), deutscher Schauspieler

 Louise Butenop, deutsche Schauspielerin